Utrechti béke, utrechti szerződés és hasonló neveken ismert egyezmények: 
 Utrechti béke (1713) : a spanyol örökösödési háborút lezáró többoldalú nagyhatalmi egyezmény.
 Utrechti béke (1474) : a Hanza-szövetség és Anglia közötti tengeri háborút lezáró kétoldalú egyezmény.
 Utrechti Unió (1579) : a Spanyol-Németalföldtől elszakadni akaró holland tartományok szövetségi szerződése.